Ženská dvouhra Melbourne Summer Set II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník turnaje. Souběžně se v Melbourne Parku také konal turnaj Melbourne Summer Set I.

Vítězkou se stala nenasazená Američanka Amanda Anisimovová, jež ve finále zdolala běloruskou kvalifikantku Aljaksandru Sasnovičovou po třísetovém průběhu 7–5, 1–6 a 6–4, přestože ve třetím setu prohrávala již 0–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo po triumfu na Copa Colsanitas 2019 druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Naopak Sasnovičová prohrála i své třetí singlové finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Melbourne Summer Set
WTA Tour 2022
Tenis v Austrálii v roce 2022